Hazelton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hazelton Township (Aitkin County, Minnesota)
 Hazelton Township (Kansas)
 Hazelton Township (Kittson County, Minnesota)
 Hazelton Township (Michigan)
 Hazelton Township (North Dakota)